Second Hand Rose (, роза из сэконд-хэнда) — рок-группа из Пекина, образованная в 1999 году певцом Лян Луном. В основе стиля группы лежит смесь жанра  из Северо-Восточного Китая и современной рок-музыки. Отличается гротескной манерой выступления и шутливыми текстами. В связи с тем, что Лян Лун на выступлениях часто одевается в женскую одежду, группа была названа «самой обольстительной из рок-групп Китая».

Участники группы 
 Лян Лун (梁龙) - вокал, гитара, родился 18 октября 1977 года в Цицикаре.
 Яо Лань (姚澜) - гитара, родился 30 мая 1980 года в Пекине.
 Ли Цзыцян (李自强) - бас-гитара, родился 26 марта 1978 года в Чжоукоудяне.
 У Цзэкунь (吴泽琨) - традиционные музыкальные инструменты (в том числе сона, хулусы, моринхур), родился 2 августа 1978 года в деревне под Пекином.
 Сунь Цюань (孙权) - ударные.

Дискография 
 Cǎi huā («采花», 2000);
 Èrshǒu méigui («二手玫瑰», 2003);
 Yúlè jiānghú («娱乐江湖», 2006);
 Qíngr («情儿», 2009);
 Rénrén yǒu kē zhǔ chàng de xīn («人人有颗主唱的心», 2010);
 Сhū lóng chóng míng («出龙重鸣», 2012);

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Second Hand Rose на Last.fm
 Second Hand Rose в интернет-магазине музыки Bandcamp

Музыка в Пекине
Рок-группы Китая
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году